Дорого́й ма́льчик — многозначное словосочетание.
 «Дорогой мальчик» — пьеса Сергея Михалкова.
 «Дорогой мальчик» (1973) — телеверсия спектакля Московского ТЮЗа по одноимённой пьесе С. Михалкова.
 «Дорогой мальчик» — фильм, поставленный в 1974 году по пьесе С. Михалкова.